Desa Gumeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gumeng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Gumeng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,01, long 112,59), 
 Desa Gumeng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 112,50), 

Robotskapade Indonesienförgreningar